Murach ist ein geographischer Name:
 Murach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Zangenstein, Markt Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haus Murach, Burgruine bei Obermurach, Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern

Murach ist Namensbestandteil geographischer Namen:
 Niedermurach, Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Obermurach, Dorf der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern

Murach ist ein Familienname:
 Lars Murach (* 1974), deutscher Cartoonist und Karikaturist siehe LAHS
 Murach (Adelsgeschlecht), bayerisches Rittergeschlecht mit Besitzungen in der Oberpfalz mit
 Engelhard von Murach († 1436)
 Thomas Philipp von Murach († 1584)
 Andreas Georg von Murach († 1585)
 Christoph Gottfried von Murach (1656–1702)
 Eva Sophie von Murach (1695–1765)
 Franz Anton Christoph von Murach (18. Jh.)
 Heinz Murach (1926–2007), deutscher Fußballtrainer
 Michael Murach (1911–1941), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Murbach